Тильзи́тский мир — мирный договор, заключённый в период с  по а в Тильзите (ныне город Советск в Калининградской области) между Александром I и Наполеоном после Войны четвёртой коалиции 1806—1807 годов, в которой Россия помогала Пруссии.

История 
а войска Наполеона в бою при Фридланде (ныне город Правдинск Калининградской области России) примерно в 43 км к юго-востоку от Кёнигсберга (современный Калининград) разгромили и сбросили в реку русскую армию под командованием генерала Л. Л. Беннигсена. Александр I, получив это известие, приказал князю Д. И. Лобанову-Ростовскому ехать во французский лагерь для переговоров о мире. Прусский военачальник Ф. Калькройт также явился к Наполеону от имени своего короля (Фридриха Вильгельма III), но Наполеон усиленно подчёркивал, что заключает мир именно с русским императором. Наполеон в это время находился на берегу Немана, в городке Тильзите, а русская армия и остатки прусской стояли на другом берегу.

а императоры Наполеон и Александр встретились в крытом павильоне, поставленном на плоту посредине реки, и около часу беседовали с глазу на глаз. На следующий день в Тильзите Александр I присутствовал на смотре французской гвардии. Наполеон желал союза с Александром и указывал ему на Балканский полуостров (но только не Константинополь) и Финляндию как на награду за помощь Франции в её планах.

Наполеон несколько переоценил чарующее воздействие своей личности (что вскоре признал): Александр со своей ласковой улыбкой, мягкой речью, любезным обхождением был даже в трудных вопросах вовсе не так сговорчив, как хотелось бы французскому императору. «Это настоящий византиец» () сказал Наполеон своим приближённым.

Александр I показал себя готовым на уступки на переговорах относительно судьбы Пруссии и согласился на французские условия: более половины прусских владений были отобраны Наполеоном у Фридриха-Вильгельма III. Провинции на левом берегу Эльбы были отданы Наполеоном своему брату Жерому. Была восстановлена Польша — однако не из всех бывших провинций, только части прусской под названием Варшавского герцогства. Россия получила как компенсацию Белостокский департамент, из которого была образована Белостокская область. Гданьск (Данциг) стал свободным городом. Все ранее водворённые Наполеоном монархи были признаны Россией и Пруссией. В знак уважения к русскому императору () Наполеон оставил прусскому королю старую Пруссию, Бранденбург, Померанию и Силезию. На случай если бы император французов пожелал присоединить к своим завоеваниям Ганновер, решено было вознаградить Пруссию территорией на левом берегу Эльбы. Поражение Пруссии, закреплённое Тильзитским миром, наглядно продемонстрировало её кризисное состояние, но вместе с тем стало, как говорил В. И. Ленин, и «поворотом к величайшему национальному подъёму».

Главный пункт Тильзитского договора не был тогда опубликован: Россия и Франция обязались помогать друг другу во всякой наступательной и оборонительной войне, где только это потребуется обстоятельствами. Этот тесный союз устранял единственного сильного соперника Наполеона на континенте; Англия оставалась изолированной; обе державы обязывались всеми мерами понудить остальную Европу соблюдать континентальную систему. 7 июля 1807 года договор был подписан обоими императорами. Наполеона Тильзитский мир вознёс на вершину могущества, а императора Александра поставил в тяжёлое положение. Чувство обиды в столичных кругах было велико. «Тильзит!.. (при звуке сем обидном / Теперь не побледнеет росс)», — писал спустя 14 лет Александр Пушкин. На Отечественную войну 1812 года впоследствии смотрели именно как на событие, «загладившее» Тильзитский мир. Вообще, значение Тильзитского мира было весьма велико: с 1807 года начинается гораздо более смелое хозяйничанье Наполеона в Европе, нежели раньше.

Условия и результаты Тильзитского мира

Последствия для России 
 Россия признала все завоевания Наполеона. Взамен ей был дан зелёный свет на завоевание Финляндии.
 Россия присоединялась к континентальной блокаде против Англии (секретное соглашение). Россия должна была полностью отказаться от торговли со своим главным торговым партнёром (в частности, условия мирного договора предписывали России полностью исключить экспорт пеньки в Великобританию), и совместно с Францией воздействовать на Австрию, Данию, Швецию и Португалию с теми же целями. Именно этот пункт вызвал особое неудовольствие русской аристократии, терявшей как рынок сбыта для сельскохозяйственной продукции своих поместий, так и возможность приобретать множество ввозимых англичанами товаров элитарного потребления.
 Россия и Франция обязались помогать друг другу во всякой наступательной и оборонительной войне, где только это потребуется.
 Россия негласно обязалась не препятствовать Наполеону в установлении контроля над Ионическими островами. Фактически это означало сдачу Наполеону греческой Республики Семи Островов, зависимой от России. Несколько месяцев спустя эти острова вошли в состав Иллирийских провинций Франции.
 Франция переставала оказывать помощь Турции в русско-турецкой войне 1806—1812 годов.
 Россия получила Белостокскую область.
 Россия официально признавала Жозефа Бонапарта королём неаполитанским, Людовика Бонапарта — королём голландским и Жерома Бонапарта — королём вестфальским.
 Россия признавала Рейнский союз — созданный Наполеоном конгломерат лояльных ему мелких государств Германии.

Территориальные потери Пруссии 
Непосредственным итогом Тильзитского мира стало решающее ослабление Пруссии, полностью разгромленной в войне 1806-07 годов и потерявшей практически всю свою армию. Согласно решениям, принятым Наполеоном в Тильзите, прусское государство было уменьшено почти наполовину: его территория сократилась с 5700 прусских квадратных миль до 2800. Вместо 9,75 миллиона жителей в новых границах Пруссии осталось не более 4,5 миллионов. Доходы прусской казны также уменьшились очень сильно, так как уступленные провинции были весьма богаты и плодородны. Почти все, что Пруссия получила в результате разделов Польши, и всё, что она приобрела различными способами за годы войн с революционной Францией, было у неё отнято. На территориях на западе Германии, в основном отторгнутых у Пруссии, Наполеон создал марионеточное государство королевство Вестфалия со своим братом Жеромом во главе.

Неполный список территориальных потерь Пруссии:

Тем не менее, Пруссия была сохранена в качестве самостоятельного государства, хотя оказалась в значительной зависимости от Франции.

Франко-российские отношения в 1807—1812 годах 
Тёплые отношения Франции и России после подписания Тильзитского мира длились не долго. В 1808 году Россия развязала войну против Швеции — страны-участника Антинаполеоновской коалиции, благодаря чему присоединила к своим владениям Финляндию. Во время войны Франции с Австрией в 1809 году Александр I помог Наполеону, правда, в очень скромных размерах, ограничившись посылкой 32-тысячного экспедиционного корпуса в Восточную Галицию. За эту символическую помощь, почти не потребовавшую пролития крови, Россия получила Дистрикт Тарнополь (современную Тернопольскую область). Но в следующем году франко-русской дружбе наступил конец.

Александр I открыто пренебрегал пунктами мирного соглашения, в частности континентальной блокадой Англии, которая наносила России немалые экономические убытки: прекращение торговли лесом и другими товарами для строительства кораблей, сокращение экспорта хлеба грозило девальвацией рубля и вызвало большое недовольство купечества. Александр ввел свободную торговлю с нейтральными странами, что позволило России торговать с Англией через посредников, и повысил таможенные ставки, главным образом на французские товары, и это вызвало возмущение французского правительства. Стремясь придать легитимность своей коронации и основать династию Бонапартов благодаря браку с представительницей правящей европейской династии, Наполеон дважды просил руки сестры Александра и каждый раз получал отказ. В 1810 году после уже третьего отказа Александра выдать за Наполеона свою сестру, тот неожиданно быстро объявил о своем браке с Марией-Луизой, дочерью императора Австрии Франца II, это было расценено российским императором как оскорбление и усиление франко-австрийского союза.

11 февраля 1811 Наполеон формально аннексировал Голландию (после отречения его брата Луи) и ганзейские города. Под аннексию попали и земли родственника Александра I герцога Ольденбургского, вследствие чего российский император был очень обижен. В мае того же года правящая франкофильская партия Швеции неожиданно предложила шведский трон французскому маршалу Жан-Батисту Бернадоту, надеясь получить ослабление торговых ограничений, которые вели страну к кризису, и гарантии против территориальных притязаний России. Хотя Наполеон недолюбливал Бернадота и сначала встретил это предложение неохотно, он в конце концов согласился, а Александр I воспринял это доказательством того, что Наполеон якобы окружает Россию врагами.

Камнем преткновения между Россией и Францией стал «польский вопрос». Из захваченных на западной границе Российской империи земель Наполеон создал герцогство Варшавское, где действовала конституция, освободившая крестьян от крепостной повинности. Кроме того, Французская империя подталкивала Османскую империю и Персию к войне с Российской империей. Это представляло угрозу для Российской империи, и Александр I подписал тайный договор с Королевством Пруссия о совместном нападении на Герцогство Варшавское. В ответ на это Наполеон ввел в польские земли свои войска. В России началась мобилизация, после чего к границам Варшавского герцогства были стянуты значительные армейские силы. Российский посол в Париже граф Куракин вручил ноту, в которой российская сторона требовала компенсировать потери герцога Ольденбургского и ликвидировать Варшавское герцогство, и предупредил, что в случае невыполнения требований в течение восьми дней он оставит столицу Франции.

В мае 1812 года закончилась Русско-турецкая война за Молдавию и заключен мир с Турцией. На юге России высвободилась Дунайская армия адмирала Чичагова как заслон от Австрии, вынужденной быть в союзе с Наполеоном.

Примечания

Литература 
 
 Шильдер Н. К. Император Александр I (1900).
 Prietzel S. Friedensvollziehung und Souveränitätswahrung. Preußen und die Folgen des Tilsiter Friedens 1807—1810 (Берлин, 2020)
 Vandal A. Napoléon et Alexandre Ier. L’alliance russe sous le premier empire (Париж, 1897)

Ссылки 
 Королевство Пруссия: «Тильзитский мир», полная версия
 Сайт города Советска (Тильзита) в котором был заключён «Тильзитский мир»
 Сайт истории города, с большим количеством информации по Советску

Международные договоры Российской империи
Международные договоры Франции
Договоры Наполеоновских войн
Российско-французские отношения
Мирные договоры XIX века
1807 год
Договоры по алфавиту